Renault Ares steht für:

 Renault Ares (Bus), Busmodell von Renault Trucks (1998–2002)
 Renault Ares (Traktor), Traktormodell von Renault Agriculture (1996–2003)